Oracle Challenger Series – Houston 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2018 z cyklu Oracle Challenger Series – Houston rozgrywany w dniach 10–18 listopada 2018 roku w Houston na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 150 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Stanach Zjednoczonych